Dywizjony artylerii noszące numer 32:

Wojska Polskiego:
 32 Dywizjon Artylerii Lekkiej w Rembertowie 1931-1939 → 32 Pułk Artylerii Lekkiej
 32 Dywizjon Artylerii Nadbrzeżnej (ok. 1957)
 32 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej w Ełku 1951-1956
 32 Dywizjon Artylerii Haubic w Żarach 1963-1970 → 33 Pułk Artylerii